Запускалов — русская фамилия; женская форма Запускалова.

Известные носители 
 Запускалов, Иван Семёнович (1912—1991) — комбайнёр зернового совхоза «Петропавловский», Челябинской области, Герой Социалистического Труда.
 Запускалов, Игорь Викторович (1957—2016) — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Сибирского медицинского университета в Томске.